Seyfert ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Keenan Seyfert (1911–1960), US-amerikanischer Astronom
 Carmen Seyfert, deutsche Fußballspielerin der 1990er Jahre
 Gabriele Seyfert (* 1948), deutsche Eiskunstläuferin und Trainerin
 Ingeborg Seyfert (1921–2019), deutsche Heimatforscherin und Autorin
 Johann Gottfried Seyfert (1731–1772), deutscher Komponist
 Otto Seyfert (1896–1990), deutscher Pianist, Dirigent, Komponist und Arrangeur
 Richard Seyfert (1862–1940), Pädagoge, sächsischer Kultusminister 1919/20
 Robert Seyfert, deutscher Soziologe

Seyfert steht für:
 Seyfert (Mondkrater), ein Mondkrater
 Seyfertgalaxie, ein Typ von Galaxien
 Seyferts Sextett, eine Galaxiengruppe

Siehe auch:
 Seifert
 Seiffert
 Seyffert
 Seyferth
 Seyfer